Бастилия — многозначный термин.
 Бастилия — район в Париже, где раньше находилась одноимённая крепость-тюрьма, а сейчас расположена одноимённая площадь и здание Оперного театра.
 Площадь Бастилии в Париже.
 Опера Бастилия — оперный театр современной постройки в Париже.
  — крепость в Гренобле.